Philovenator — род тероподовых динозавров из семейства троодонтид из позднего мела Китая. Типовым и единственным видом является Philovenator curriei.

История открытия и название 
Philovenator известен по одной задней левой конечности, обнаруженной в 1988 году Китайско-Канадским Проектом Динозавров. Найденный образец был внесён в каталог под названием  V 10597. Он был обнаружен в улансухайской свите, провинция Внутренняя Монголия, Китай. В 1993 году образец был описан как неполовозрелая особь заурорнитоидеса. На подростковый возраст животного указывал небольшой размер типового экземпляра — около 60 сантиметров. Авторы описания, Филип Карри и Ч. Пен, не обнаружили никаких аутапоморфий, присущих заврорнитоидесу, но, на основании знаний того времени об анатомии троодонтид, назначение было разумным. В 2011 году был описан Linhevenator, который показывал сильное сходство с образцом IVPP V 10597. Однако, проведённые в 2012 году гистологические и остеологические исследования образца IVPP V 10597 показали, что образец принадлежит другому таксону, связанному с Linhevenator, и авторы описания — команда учёных под руководством Сюй Сина — ввела в систематику новый вид, Philovenator curriei. Название дано в честь Филипа Карри. Родовое название собрано из его имени — Фил (Phil), которое созвучно с  — «любить», с добавлением  — «охотник». Видовое название образовано от фамилии учёного.

Описание 
Philovenator причисляют к троодонтидам — группе мелких птицеподобных изящных манирапторов. Все известные троодонтиды обладают уникальными особенностями строения черепа, такими, как близко расположенные зубы в нижней челюсти и большое количество зубов в целом. У троодонтид были серповидные когти на задних лапах и цепкие передние конечности, а также один из самых высоких коэффициентов энцефализации среди нептичьих динозавров, что указывает на высокий интеллект и острые чувства.

В первоначальном описании было установлено несколько аутапоморфий — отличительных признаков, по которым диагностируется этот таксон. Бедренная кость несёт характерный отросток на внутренней стороне нижнего конца. На верхней стороне большеберцовой кости есть пластинчатый гребень, выступающий далеко вперёд.  между таранной и пяточной костями широкие, растянутые спереди назад, и разделены глубокой и узкой канавкой. Плюсна слита с нижними костями лодыжки в сильно удлинённый и узкий тарзометатарзус и др.

Систематика 
Авторы описания исследовали филогенетическое положение Philovenator с помощью матрицы данных, опубликованных Гао и др. (2012). Полученная матрица данных включает 91 целурозавра и таксоны вне этой группы рептилий, которые оцениваются по 363 морфологическим признакам. Philovenator был восстановлен как продвинутый троодонтид, тесно связанный с другими позднемеловыми троодонтидами, такими, как монгольские Saurornithoides и Zanabazar и североамериканский Troodon. Приведённая ниже кладограмма показывает филогенетическое положение Philovenator среди троодонтид, прояснённое после этого анализа.

Примечания 

Троодонтиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2012 году
Филип Карри
Фоссилии из меловых отложений Китая
Таксоны, описанные Сюй Сином